Le nom Fabien Grammatico est porté par :
Fabien Grammatico (né en 1979), un raseteur de la course camarguaise ;
Fabien Grammatico (né en 1985), un joueur français de rugby à XV.